«Динамо-2» — название ныне существующих и существовавших ранее спортивных клубов (команд):
 «Динамо-2» — футбольный клуб из Батуми.
 «Динамо-2» — футбольный клуб из Бреста.
  — футбольный клуб из Бухареста.
 «Динамо-2» — футбольный клуб из Душанбе.
 «Динамо-2» — футбольный клуб из Еревана.
  — футбольный клуб из Загреба.
 «Динамо-2» — футбольный клуб из Каттакургана.
 «Динамо-2» — футбольный клуб из Киева.
 «Динамо-2»[en] — футбольный клуб из Санкт-Петербурга.
 «Динамо-2» — футбольные клубы из Москвы:
 «Динамо-2» — существовавал в 1986—1997 годах.
 «Динамо-2» (в 1992—1997 — «Динамо»-д).
  — футбольный клуб из Минска.
 «Динамо-2» — футбольный клуб из Тбилиси.
 «Динамо-2» — встречающееся во второй половине 1990-х годов обозначение футбольного клуба «Норчи Динамоэли» из Тбилиси.
 «Динамо-2» — мини-футбольный (в 2005—2007 годах — футзальный) клуб из Москвы.
 «Динамо-Жемчужина-2» — футбольный клуб из Сочи.

 Ранее называвшиеся «Динамо-2»
 «Динамо» — молодёжный хоккейный клуб из Москвы.
 «Динамо-93» — футбольный клуб из Минска.
 «Динамо-Энергия» — женский баскетбольный клуб из Иваново.

См. также 
 «Динамо-3» — вторая резервная команда футбольного клуба «Динамо» Киев
 «Динамо-д» — футбольный клуб из Ставрополя
 «Динамо-клубная» — команда московского футбольного клуба «Динамо» (см. этот раздел)
 «Динамо-клубная» — команда минского футбольного клуба «Динамо» (см. этот раздел)
 «Динамо-клубная» (также изв. как «Динамо-2») — команда ленинградского футбольного клуба «Динамо» (см. этот раздел)
 «Динамо-23» — мини-футбольный клуб из Москвы, существовавший в 1999—2002 годах

Примечания